Холуная:

 Холуная (приток Вятки) — река в России, протекает в Кировской области, Республике Коми. 
 Холуная (приток Кобры) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Республике Коми.